Hatfield kan syfta på:

 Hatfield, Hertfordshire - en stad i Hertfordshire, England
 Hatfield and Newhampton - en civil parish i Herefordshire, England
 Hatfield (parish i South Yorkshire) - en civil parish i South Yorkshire, England
 Hatfield, South Yorkshire - en stad i South Yorkshire, England
 Hatfield (parish i East Riding of Yorkshire) - en civil parish i East Riding of Yorkshire, England
 Hatfield, Worcestershire - en ort i Worcestershire, England
 Hatfield, Massachusetts – en kommun (town) i Hampshire County
 Hatfield Chase – ett lågt liggande område i South Yorkshire och North Lincolnshire
 Hatfield House – en lantegendom precis öster om staden Hatfield i Hertfordshire, England